Altınoluk ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Altınoluk (Edremit), Gemeinde im Landkreis Edremit der Provinz Balıkesir

 Altınoluk (Bulanık), Dorf im Landkreis Bulanık der Provinz Muş
 Altınoluk (Dargeçıt), Dorf im Landkreis Dargeçıt der Provinz Mardın
 Altınoluk (Karakoçan), Dorf im Landkreis Karakoçan der Provinz Elazığ
 Altınoluk (Yıldızeli), Dorf im Landkreis Yıldızeli der Provinz Sivas
 Altınoluk (Yüksekova), Dorf im Landkreis Yüksekova der Provinz Hakkâri